Simancas – gmina w Hiszpanii
 Simancas – stacja metra w Madrycie